La haute trahison est un crime contre un État.

Films 
 Haute Trahison (High Treason), film américain réalisé par Roy Boulting, sorti en 1951
 Haute Trahison (Shadow Conspiracy), film américain réalisé par George Pan Cosmatos, sorti en 1997
 Haute Trahison (Die Spiegel-Affäre), téléfilm allemand réalisé par Roland Suso Richter, diffusé en 2014

Homonymie de titre